Congreso de México puede hacer referencia a los siguientes congresos:
 Congreso de la Unión, órgano legislativo bicameral de México
 Congreso del Estado de México, órgano legislativo unicameral del Estado de México
 Congreso de la Ciudad de México, órgano legislativo unicameral de la Ciudad de México